Коровинский:
 Коровинский (вулкан) — на Алеутских островах
 Коровинский залив — на северной стороне острова Атка, одного из Андреяновских островов, в гряде Алеутских островов
 Коровинский (хутор) — в Российской империи и СССР: в Оренбургской губернии (1900), Кургазинская волость, Стерлитамакский кантон, БАССР (1924)
 Коровинский (фамилия)
 Коровинский парк — расположен в природной зоне Ангарских прудов, между Коровинским шоссе, Ангарской ул., ул. Софьи Ковалевской и ул. Восьмисотлетия Москвы, у ж/д ст. Ховрино.
 Коровинский проезд — улица в Северном административном округе Москвы.
 Коровинский спиртзавод